Brumlebassen — пятый студийный альбом норвежской фолк-метал-группы Trollfest.

Об альбоме 
Музыка Trollfest достаточно сложна, а число партий разнообразных инструментов и их наслоений действительно впечатляет. Отмечается также рост числа более спокойных композиций.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Psychotroll — Bass
 Trollbank — Drums
 Mr. Seidel — Guitars
 DrekkaDag — Saxophone
 Trollmannen — Vocals
 Manskow — Accordion, Banjo
 Per Spelemann — Guitars

Приглашённые музыканты 
 Mariangela Demurtas — Vocals (female) (track 11)
 Mathias Lillmåns — Vocals (additional) (track 5)

Прочие 
 Jonas Darnell — Artwork

Примечания 

Альбомы 2012 года
Альбомы Trollfest